Jean de Garlande (13. Jahrhundert) war ein Pariser Musiker, Autor mehrerer Abhandlungen über Musiktheorie und Polyphonie.

Es ist möglich, dass es sich bei Jean der Garlande tatsächlich um zwei verschiedene Personen handelt, einen Jean de Garlande, der um 1240 die Werke De plana musica und De mensurabili musica verfasste und der wohl nicht mit dem zur selben Zeit in Paris lehrenden Johannes de Garlandia identifizierbar ist, und ein anderer, der um 1300 eine Introduction à la musique verfasste. Letzterem wurde auch eine Introduction zugeschrieben, die aber tatsächlich eine Adaption einer Abhandlung von Philippe de Vitry war.

Anmerkungen 

Musiktheoretiker
Musiker (Frankreich)
Geboren im 12. oder 13. Jahrhundert
Gestorben im 13. oder 14. Jahrhundert
Mann